Cappella della Sacra Famiglia a Livorno
 Cappella della Sacra Famiglia a Stella

Pagine correlate 
 Chiesa della Sacra Famiglia